Samson kan som auktorsförkortning betyda:

 Chris Samson
 Robert Archibald Samson

Robotskapade auktorsförkortningar